Mazzucchelli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 David Mazzucchelli (född 1960), amerikansk serietecknare 
 Giammaria Mazzucchelli (1707–1765), italiensk filolog 
 Pietro Mazzucchelli  (1762–1829), italiensk filolog

Italienska efternamn